André Pernet (componist), een Zwitserse componist
André Pernet (operazanger), een Franse operazanger